Daniel Huss – ex calciatore lussemburghese
 Jan Huss – teologo e un riformatore religioso boemo
 Magnus Huss – medico svedese
 Stephen Huss – ex tennista australiano
 Toby Huss – attore statunitense